Парамошкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Парамошкин, Павел Иванович (1914—1988) — вице-адмирал, начальник Высшего военно-морского училища подводного плавания (1966—1973).
 Парамошкин, Юрий Георгиевич (род. 1937) — советский хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР.